Дрессен (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дрессен, Алексей (род. 1966) — бывший сотрудник Охранной полиции Эстонии (КаПо), сотрудничавший с ФСБ.
  (Лео Огаст Дрессен; 1889—1931) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Сент-Луис Кардиналс» и «Детройт Тайгерс».
  (род. 1983) — немецкий боксёр, бронзовый медалист Чемпионата мира в весе до 60 кг (2003).
  (род. 1943) — немецкий политик, депутат Бундестага (1994—2005).
 Дрессен, Томас (род. 1993) — немецкий горнолыжник, специализирующийся в скоростных дисциплинах.
  (род. 1964) — немецкий футболист, финалист Кубка Германии в составе клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» (1984).
  (Чарльз Уолтер Дрессен; 1894—1966) — американский бейсболист и тренер клубов Главной лиги бейсбола.